Bortnikov peut faire référence à :

Personnalités 
Bortnikov (masculin) ou Bortnikova (féminin) est un nom de famille porté par :

 Alexandre Bortnikov (1951- ), fonctionnaire russe, directeur du FSB;
 Dimitri Bortnikov (1968-), écrivain francophone russe de naissance;
  (1939–2007), acteur russo-soviétique;
  (1989- ), joueur russe de hockey sur glace;
 Nikolaï Bortnikov (1946-), académicien russe, spécialiste de géologie et de minéralogie.

Cinéma 
 Le Retour de Vasili Bortnikov (1953), film soviétique réalisé par Vsevolod Poudovkine

Patronyme russe